Спас Стойков Харизанов, известен и като Спас Влахли, е български възрожденец, просветен деец, общественик, борец за църковна независимост и съдия.

Биография 
Роден е в село Влахи, край Кресна, Мелнишко. Баща му поп Стойко Харизанов е селски първенец, коджабашия и активен деец на Влахинската българска община. Сестра му Милка е омъжена за революционера Иван Сандански и е майка на войводата на ВМОРО Яне Сандански.

Учи в килийното училище в родното си село и в Банско при даскал Никола Попфилипов и в Солун при Стефан Салгънджиев. Подпомогнат финансово от местния родолюбец хаджи Георги Илиев и със съдействието на Найден Геров заминава да учи в Русия. Но поради заболяване, скоро се завръща. През 1867 (или 1866) година открива новобългарско училище в храма „Свети Архангел Михаил“ на село Кресна и учителства в него до 1874 година. В годините 1874 - 1876 е учител в Мелник. По време на Руско-турска война (1877-1878) е преводач в руското управление в Горна Джумая. Участва в Кресненско-Разложкото въстание.

След погрома на въстанието се заселва в Дупница, където работи като адвокат. В 1880 година издава книжката „Македония. Що става в Македония с българите и какво трябва да се прави“. Иван Вазов пише в рецензията си за книгата:

Включва се активно в дейността на Македонската организация. През 1895 година е сред учредителите и на македонско дружество „Единство“ в Дупница, на което е избран за негов подпредседател. Дълги години е член на Окръжния съд в Севлиево.

Синът му Иван Харизанов е известен политик, журналист, съдия, прокурор и лидер на партията „Звено“. Другият му син Любомир Харизанов е публицист. Негов внук от дъщеря му Веса е известният писател Димитър Димов.

Външни препратки

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Дейци на ВМОК
Български юристи от Македония
Български адвокати
Български общественици от Македония
Починали в Дупница
Български имигранти от Македония в Дупница
Родени във Влахи
Спас